Slovo řeč má význam nebo se vyskytuje v následujících spojeních:
 řeč – artikulovaný, nejčastěji zvukový projev člověka sloužící především k dorozumívání
 řeč (rétorika) – rétorická forma
 řeč těla – způsob nonverbální komunikace
 Naše řeč – český jazykovědný časopis
 černá řeč – umělý jazyk
 Králova řeč – britsko-australský film z roku 2010

Externí odkazy